Аранкон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 77,61 км². Население — 102 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории